Le Futebol Clube de Vizela est un club de football portugais basé à Vizela dans le nord du Portugal.

Le club a passé deux saisons en première division.

Histoire 
Le Futebol Clube de Vizela est fondé le . 

Le club évolue en  lors de la saison 1984-1985. Lors de cette première saison passée en Division 1, le club se classe  du championnat, avec 4 victoires, 7 matchs nuls et 19 défaites. Il est relégué à l'échelon inférieur.

Le FC Vizela atteint les quarts de finale de la Coupe du Portugal lors de la saison 1988-1989 (défaite 4-1 face au Sporting Portugal). 

Le club effectue son retour en première division lors de la saison 2021-2022, en ayant terminé vice-champion de deuxième division en 2021.

Bilan saison par saison

Lien externe

Notes et références 

Vizela
Club de football fondé en 1939